Albertisia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Albertisia ingår i familjen Menispermaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ranunkelordningen
Albertisia